Каменка () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 186 человек. Занимает площадь 0.931 км². Почтовый индекс — 48146. Телефонный код — 3551.

Местный совет 
48146, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Дарахів

Ссылки 
 Каменка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района